Мелисса Фокс (Melissa Fox, настоящее имя Meeli Kõiva-Vällo, родилась  года в , Эстонская ССР, СССР) — дизайнер и художник, работающий преимущественно в области инсталляций и скульптур из стекла. Её работы, представляющие собой архитектурно-световые скульптуры, мультимедийные инсталляции и архитектурные витражи, выставлялись в 1994—2009 году в Финляндии, Бельгии и США.

Отзывы 
«Меели Койва признается во всем мире пионером в области искусства стекла и света благодаря своим экспериментам со стеклом, лазерами, волоконной оптикой и другими технологиями, которые она ведет с 1982 года. Используя все эти знания, она создала прогрессивные световые объекты в Финляндии, Бельгии и США.»

Некоторые инсталляции из архитектурного стекла 
 Телебашня в Таллине, Эстония
 Инсталляция в порту Таллина, Эстония
 Главное здание Европейского Парламента, Брюссель, Бельгия
 Штаб-квартира Glaston Corporation, Тампере, Финляндия

Ссылки

Ссылки на внешние источники 
 Femme
 Реагирующая стеклянная река Меели Койва в Европейском Парламенте, 2006 год

Художники Эстонии
Интерьер
Художественное стекло
Авторы и производители витражей